Název Pernek má více sídel:
 Pernek – obec na Slovensku v okrese Malacky
 Pernek (Horní Planá) – vesnice v Jihočeském kraji, místní část města Horní Planá
 Pernek (Přední Výtoň) – zaniklá ves na Šumavě západně od Pasečné v okrese Český Krumlov

 Pernegg (Dolní Rakousy)